slnd ou SLND peut désigner :
 slnd ou s.l.n.d., pour « sans lieu ni date », abréviation usuelle en bibliographie, pour un ouvrage publié sans indication de lieu ni de date d'édition sur la page de titre.
 SLND, méthode scientifique, abréviation de .